Га́тчинские войска́ — так назывался отряд войск, расположенный в Гатчине и Павловске и состоявший в непосредственном распоряжении великого князя Павла Петровича в бытность его наследником престола.

Первоначально они сформировались из чинов флотских баталионов, но впоследствии стали пополняться: офицерами — из отставных или командированных от других полков, а нижними чинами — переводом из флота и сухопутных войск, определением на службу кантонистов, вербовкой и пр.

Неоднократно изменявшийся в составе отряд гатчинских войск к 1796 году состоял из 6 баталионов пехоты, одной егерской роты, 3 полков кавалерии, 1 казачьего эскадрона и одной роты артиллерии. Общая численность - более 2400 человек, в том числе 128 офицеров.

При вступлении императора Павла на престол гатчинские войска поступили в состав полков лейб-гвардии; егерская рота поступила на формирование лейб-гвардейского егерского баталиона (лейб-гвардейский егерский полк, называвшийся с 1856 по 1871 год лейб-гвардейским гатчинским).

Управление гатчинских войск было разделено на 3 инспекции: пехотную, кавалерийскую и артиллерийскую; последней (а с 1796 года и пехотной) заведовал полковник Аракчеев.

В походах участвовали только баталион № 1 и артиллерийская рота, которые в 1788 году были посланы в Финляндию, но вскоре возвращены.

С вступлением на престол Павел перечислил гатчинские войска в полном составе в гвардию. В 1801 году император Павел пожаловал всем нижним чинам, служившим в гатчинских войсках, при отставке, по 15 десятин в Саратовской губернии с правами однодворцев и по 100 рублей на человека.

Состав гатчинских войск

Примечания

Литература 
 
 
 Мурай В. В. Павел I: штрихи к портрету. Гатчина и военные реформы Павла I. // Военно-исторический журнал. — 2010. — № 4. — С.41-45.

Ссылки 

 Артиллерия Гатчинских войск Великого князя Павла Петровича.

Воинские формирования Российской империи
История Гатчины
Павловск (Санкт-Петербург)
Павел I